Џозеф А. Рајт
 Џозеф К. Рајт
 Џозеф Роберт Рајт млађи
 Џозеф Рајт (лингвиста)
 Џозеф Рајт (веслач)
 Џозеф Рајт (рагбиста)
 Џозеф Рајт од Дербија
 Џозеф Рајт (сликар)
 Џозеф Рајт млађи (веслач)
 Џозеф Рајт (тренер грејхаунда)
 Џозеф Фарал Рајт
 Џозеф Рајт (илустратор)
 Џо Рајт

Види још 
 Џои Рајт